В Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Джонстон ():
 округ '''Джонстон''' — штат Оклахома
 округ '''Джонстон''' — штат Северная Каролина